Cúpula puede referirse a:

 Cúpula, elemento arquitectónico;
 Cúpula (botánica), en botánica, el término se puede referir a diversos elementos morfológicos de una planta.
Cúpula (geometría), sólido formado por la unión de dos polígonos, uno (la base) con el doble de bordes que el otro, por una banda alternada de triángulos y rectángulos isósceles. 
 La Cúpula, editorial española;
 La cúpula, una novela de Stephen King.
 La cúpula, una serie de televisión estadounidense, basada en la novela anterior.